Seget je lahko:
 Seget Donji (Hrvaška)
 Seget Gornji (Hrvaška)
 Seget Vranjica (Hrvaška)
 Seget (Hrvaška)